Il doppio del Cincinnati Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake e Todd Martin erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Wayne Arthurs e Paul Hanley.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7–5, 7–6 (7–5) Arthurs and Hanley.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

 Leander Paes /  David Rikl (secondo turno) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (quarti di finale) 
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Masters 2003
ATP Tour 2003